Port Theatre ist der Name folgender Gebäude:

 Port Theatre (Florida), Gebäude in Port St. Joe, Florida, Vereinigte Staaten 
 Port Theatre (Kanada), Konzerthalle in Nanaimo, British Columbia, Kanada